

Letteratura 
 Mademoiselle Fifi – raccolta di racconti di Guy de Maupassant, pubblicata prima nel 1882 e successivamente, in edizione accresciuta, nel 1883
 Mademoiselle Fifi – racconto di Guy de Maupassant pubblicato per la prima volta il 23 marzo 1882 sul supplemento illustrato del Gil Blas; il racconto fu rivisto e pubblicato in volume nella raccolta omonima, con un finale diverso da quello del giornale, nel 1882

Teatro 
 Mademoiselle Fifi – dramma teatrale di Oscar Méténier, tratto dal racconto omonimo di Guy de Maupassant, rappresentato con successo al Théâtre Libre il 10 febbraio 1896 con la regia di André Antoine e ripreso al Grand Guignol fino alla seconda guerra mondiale
 Mademoiselle Fifi () – opera in un atto di Cezar' Antonovič Kjui, su libretto in lingua russa del compositore, tratto dal racconto di Guy de Maupassant e dal dramma teatrale di Oscar Méténier, rappresentata per la prima volta il 4 novembre 1903

Film 
 Mademoiselle Fifi (titolo originale: Footlights and Fools) – film-commedia musicale statunitense del 1929 diretta da William A. Seiter.
 Mademoiselle Fifi – film statunitense del 1944 diretto da Robert Wise ispirato ai racconti Mademoiselle Fifi e Boule de suif di Guy de Maupassant
 Mademoiselle Fifi – film TV statunitense del 1949 diretto da S. Rubin
 Mademoiselle Fifi – film TV tedesco del 1986 diretto da Karl Fruchtmann